Этнические чистки в Чечне — насильственные действия, осуществляемые по национальному признаку и направленные против мирного (в основном русского и другого нечеченского) населения в период с 1990 года по 2005 год включительно; к середине 2000-х годов вытеснение «лиц некавказской национальности» в Чечне было практически полностью завершено.

В этот период времени уничтожались и чеченцы, обвиненные в «сотрудничестве с оккупантами». На пленарном заседании Государственной думы депутат Н. И. Рыжков, утрируя, определял положение русских в Чечне, как «оттуда убежали, извините, в одних трусах». Насилие над русскоязычными жителями совершалось при попустительстве чеченских властей. Причиной стремительного сокращения нечеченского населения Чечни стала также повышенная смертность среди оставшегося нечеченского населения, так как Чечню покидали в основном молодые люди, а старики оставались. Кроме того, неопределённое число некоренных жителей республики погибло во время военных действий в результате неизбирательного применения силы российскими войсками. Достоверность информации об этнических чистках русских в Чечне ставится под сомнение рядом комментаторов и отрицается чеченскими властями.

Терминология 
Определение этническая чистка применяется только к событиям в Чечне в конце XX века, депортация чеченцев и ингушей в 1944 году и её причины в данной статье не рассматриваются.

Утверждения об этнических чистках в Чечне звучали со стороны российских властей и в российских СМИ.

Существует мнение, что нападения на русскоязычное население в Чечне происходили задолго до прихода Дудаева, ещё во времена СССР. Так, американский журналист Павел Хлебников в своей книге «Разговор с варваром» берёт интервью у одного из лидеров бандитской организации, Хож-Ахмеда Нухаева, о его деятельности в 1970-х годах:

…Ну и другие поручения я тоже выполнял, когда надо было дома коммунистов терроризировать… 
Павел Хлебников: Вы занимались вытеснением русских из квартир? 
Хож-Ахмед Нухаев: Нет, я не делал этого. Из квартир вытеснять невозможно было в тех условиях. Делалось вытеснение другое. То есть, когда нужно было надавить на человека, который стал очень серьёзной проблемой в Чечне, который чеченцев с работы выгонял. Или же, наоборот, когда нужно было его подчинить или с него материально взять. Если нужно было тряхануть, так и трясли его — то есть с него деньги брали. Это и в Чечне, и в Москве делалось, это везде делалось. Но когда вы говорите вытеснять: вытесняли мы чисто в Чечне. А в других местах в основном задача стояла больше подчинить…

Павел Хлебников подытоживает: «В Чечне, ещё до военных действий, которые развернулись в 1994 году, шла кровавая война против мирного населения — русского — так называемая принудительная чеченизация». Хлебников писал о том, что «к 1994 году усилиями чеченских бандитов от полумиллионного русского населения [Чечни] почти никого уже не осталось — или погибли, или бежали, или пропали без вести».

При этом термин «этнические чистки» и «геноцид» использовались руководством самопровозглашённой Ичкерии по отношению к российской стороне, ряд политиков использовал термин «геноцид» для описания действий как одной, так и другой стороны, например, Юрий Иванов, адвокат, бывший депутат ГД говорил следующее:

Второй момент — это деятельность правозащитных организаций. Знаете, я к ним очень сложно относился, вот в 1993 году я ездил в Чечню, и я видел, как оттуда 350 тысяч русских, евреев, греков, всех славян выносили — я был в этих лагерях, где люди лежали на мешках — шёл геноцид русских. И правозащитники — они кричали о том, как избивали чеченский народ. […] И 1993, и 1994, и 1995 — все эти годы я видел геноцид русских, я видел защиту чеченцев. Вот сейчас я столкнулся, по Беслану, во время поездок на Кавказ — русских вынесли ногами вперёд оттуда всех. Идёт геноцид кавказцев. И вот я сейчас вижу, что правозащитные организации — они очень много за эти годы, видно, у них произошла какая-то трансформация, и я вижу, что они защищают реально гонимых. Не просто какого-то денежного мешка, а человека, у которого забрали сына, продержали в каком-то фильтрационном лагере, отбили почки, и я вижу, что эти правозащитные организации сегодня — вот я посмотрел, я стал с ними общаться, хотя раньше для меня это были гадёныши.

В 2010 году Александр Хлопонин высказал мнение, что после экономических реформ 1990-х годов миграция проживающего на Северном Кавказе русскоязычного населения была связана с поиском работы. По данным «Московской хельсинкской группы», отток русских из довоенной Чечни 1991—1993 годов был, прежде всего, вызван «массированным „выдавливанием“ русскоязычного населения из Чечни, сопровождавшимся актами насилия» и мотивированной «низовой» русофобией чеченцев. Светлана Кузьмина, проведшая в плену несколько лет, также свидетельствовала о том, что и во время военных действий одним из мотивов насилия над русскоязычным населением была неприязнь к русским, особенно распространённая в среде чеченцев-участников незаконных вооружённых формирований, некоторые специалисты говорили о послевоенной русофобии в Чечне, отмечая её многовековой идеологический характер.

В официальной терминологии, принятой на международном уровне, события произошедшие в Чечне в начале 1990-х годов носят название «межэтнического насилия».

Притеснения русского населения Чечни после прихода к власти Джохара Дудаева 
По данным всесоюзной переписи 1989 года, на территории Чечено-Ингушской АССР проживало 1 270 429 человек, из них чеченцев — 734 501, русских — 293 771, ингушей — 163 762, армян — 14 824, татар — 14 824, ногайцев — 12 637 и т. д.. При этом на территории Чечни проживало около 1100 тыс. человек.

В Грозном до войны проживало 397 тыс. человек, из них русских по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. было 210 тыс. человек.

По сообщению Дмитрия Соколова-Митрича из «Известий», преследования русских в Чечне начались с 1990 года:

Проблемы начались ещё в 1990 году, тогда в почтовых ящиках появились первые «письма счастья» — анонимные угрозы с требованием убираться по-хорошему. В 1991-м стали среди бела дня исчезать русские девчонки. Потом на улицах стали избивать русских парней, затем их стали убивать. В 1992-м начали выгонять из квартир тех, кто побогаче. Потом добрались до середняков. В 1993-м жить было уже невыносимо. Моего сына Дмитрия группа чеченцев среди бела дня избила так, что когда он пришёл домой, это был комок крови и грязи. Они перебили ему слуховой нерв, с тех пор он не слышит. Единственное, что нас ещё держало, — мы надеялись продать квартиру. Но даже за бесценок покупать её никто не хотел. На стенах домов тогда самой популярной была надпись: «Не покупайте квартиры у Маши, они все равно будут наши». Слава Богу, к тому времени мы успели свалить.

Геннадий Зайцев считал, что факты геноцида русскоязычного населения отражались и в лозунгах:
В этот период в Ичкерии осуществляется настоящий геноцид русскоязычного населения — многочисленные убийства, изнасилования, разграбление домов и квартир, угон автотранспорта. Вот характерное народное творчество того времени: «Не покупайте квартиры у Маши, они всё равно будут наши!». Или такое: «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы!».

Помимо указанных лозунгов в Чечне был популярен слоган «Русские — в Рязань, ингуши — в Назрань!», который реализовывался в виде убийств русских и выселения ингушей с территории Чечни, существовали, видимо, и вариации, например, «Русские — в Рязань, ингуши — в Назрань, армяне — в Ереван!», или «Татары — в Казань, русские — в Рязань, ингуши — в Назрань!». Подобные провоцирующие лозунги появись ранее, так грузино-абхазский конфликт, на первых своих этапах, сопровождался, по словам Дмитрия Рогозина, "характерным для того трагического времени призывом: «Русские мужчины и женщины, не уезжайте из Сухуми! Нам нужны бесплатные рабы и проститутки!».

По утверждению Ахмара Завгаева, после безнаказанного убийства в 1991 году председателя горсовета Грозного, первого секретаря горкома КПСС Виталия Куценко (по словам Завгаева, его выбросили из окна третьего этажа) и отсутствия какой-либо реакции Москвы на захват дудаевцами здания Верховного совета в Грозном, начался геноцид русскоязычного и нечеченского населения республики, ликвидация майора республиканского УКГБ Виктора Толстенева, и выдавливание тех, кто не поддерживал отделение от России. Например, в одном из обращений жителей станицы Ассиновская Сунженского района Президенту Борису Ельцину отмечались участившиеся случаи нападения на русских жителей. Здесь только с августа 1996 года было убито 26 русских семей и захвачено 52 домовладения. В книге, составленной по заказу «Росинформцентра» говорилось об обращении 50 тысяч русских жителей Наурского и Шелковского района

По поводу смерти Виталия Куценко существует и другая версия. По данным Александра Пушкина и Абдуллы Киндарова, соответственно бывшего прокурора и бывшего министра культуры Чечено-Ингушетии, Куценко разбился сам, пытаясь выбраться со второго этажа здания. Киндаров, ссылаясь на очевидцев, утверждает, что сторонники ОКЧН, ворвавшиеся в зал заседания Верховного Совета ЧИАССР, «до первых рядов, где у окна сидел В. А. Куценко, и не доходили», причем вряд ли кто-то из них «знал его вообще». Доставленного с травмой головы в больницу Куценко вызвались оперировать три хирурга-чеченца (среди них — брат Киндарова, заслуженный врач ЧИАССР Барон Киндаров), но жена и дочь Куценко воспротивились этому: «Ваши чеченцы ударили его по голове и выбросили из окна, — заявила жена. — Я вам не доверяю». В итоге операцию удалось провести только к ночи, по прибытии специально вызванного для этого русского врача, но прошла неудачно, и Куценко умер.

С момента провозглашения независимости Дудаев объявил курс на построение государства чеченского народа. После вступления в должность президента Дудаев издал приказ о помиловании заключённых тюрем и колоний. Амнистия, а также большая безработица в сепаратистском регионе России сыграли важную роль в будущих преступлениях криминальных элементов против мирного населения. Так как большинство чеченцев объединены в тейпы, и имели широкую поддержку среди своих родственников, они могли не опасаться за свою жизнь и имущество.

Иначе складывалась ситуация вокруг нечеченского населения. Происходил геноцид нечеченского и немусульманского населения республики. В оставленные пустые дома заселялись оставшиеся жители (как правило чеченцы) и вещи разворовывались. Покидающие свои дома в Чечне официально статус беженцев в России не получили: по юридическому определению, согласно которому статус беженца получается при миграции в другую страну, им был присвоен статус вынужденных переселенцев.

Как сообщают в своей монографии, вышедшей в свет в 1992 году, профессор ЧГУ И. Ю. Алироев и доцент ЧИГПИ Д. Д. Межидов, «отдельная часть русскоязычного населения» Чечено-Ингушетии, находясь в плену «имперского мышления» и «великодержавного шовинизма», крайне болезненно относилась к процессу обретения «коренными народами республики [чеченцами и ингушами] своих исконных прав». В качестве примера «бешеной злобы», которую вызывал у части русского населения тот факт, что вайнахи становятся «хозяевами» на своей земле, авторы приводят письмо одного местного жителя, который издевательски отзывался о жертвах депортации 1944 г. («М-да! Сожгли! Не церемонились! А может, и поделом») и жестко поносил политическую конъюнктуру в республике: «Цивилизованные народы требуют порядка и стабильности, а дикари — свободы для своих звериных инстинктов. Эх вы, первобытное общество на стадии разложения… […] Не зря у Лермонтова есть фраза: „Чеченцы дрянь“. Ещё тогда подмечено. А?» Комментируя это письмо, Алироев и Межидов пишут: «Совершенно очевидно, что вайнахи слишком перекормили этого „интеллигента“, и он, подобно печально известной преступной восьмерке из ГКЧП, бесится с жиру или от тоски по дням минувшим». Подчеркивая, что вайнахи «никогда не мешали и не будут мешать жить в республике всем людям доброй воли, к какой бы национальности они не принадлежали», авторы вместе с тем настаивают на том, что «дружба, доброжелательность, стремление к взаимопониманию должно быть „привилегией“ не одного какого-то народа, в частности, только чеченского, а всех народов, живущих в республике».

По утверждению этнолога Валерия Тишкова, не-чеченское, прежде всего русское, население подверглось массовым гонениям, многие из них были убиты чеченцами, только Грозный покинуло 200 тысяч жителей при полном равнодушии российской власти и мировой общественности. По утверждению Юрия Сошина из журнала «Факт», в 1990-е гг. во время президентства Джохара Дудаева в Чечне существовала надпись, выложенная белым камнем при въезде в Грозный: «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки».

В докладе генерал-майора И. Соколова об общественно-политической обстановке в Чечено-Ингушской Республике командующему войсками Северо-Кавказского военного округа говорилось: «…с 21.8.1991 года в республике резко ухудшилась и имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению криминогенная обстановка. С 8.10.91 г идёт бунт в следственном изоляторе г. Грозный. Совершено несколько побегов, один из них массовый — до 60 человек. Совершен побег из колонии строгого режима в станице Наурская (до 15 человек). Имеет место выезд русскоязычного населения с территории республики, причём имеются факты, когда выезжающие останавливаются на заставах при выезде из Республики, их имущество разграбляется или уничтожается как „нажитое в Чечне“ и принадлежащее чеченскому народу».

Бывший министр обороны России Павел Грачёв, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Труд» о ситуации начала 90-х в Чечне, вспоминал:
Так. В Грозном уже начались погромы, провокации, нападения на наших солдат, офицеров, убийства родных и близких военнослужащих. Даже детей убивали. Производился и, правда, ещё неорганизованный захват оружия.

Журналистка «Независимой газеты» Наталья Пачегина, описывая Чечню начала 1993 г., отмечала: Цивилизованность же «диких племен» в отношении других народов, живущих с чеченцами, неизмеримо выше той планки, что установлена, к примеру, странами Балтии. Конституция ЧР объявила равные политические и гражданские права для всех жителей республики независимо от их национальности, времени проживания в Чечне и вероисповедания. И хотя эмиграция русских и других народов из Чечни имеет место (к сожалению, новая власть ЧР пока не располагает статистической службой), но она скорее обусловлена нынешними экономическими проблемами, которые, как известно, не знают границ.

17 июня 1993 года Совет Национальностей Верховного Совета Российской Федерации принял заявление «В связи с ситуацией в Чеченской Республике», в котором, в частности, говорилось, что в результате политики правящей в Чечне верхушки «резко ухудшилось положение представителей различных национальностей», проживающих на территории Чечни, «некоторые из них, по существу, вытесняются за её пределы, вынуждены покидать места, где в мире и дружбе с чеченцами и ингушами жили они и многие поколения их предков».

В октябре 1994 года президент ЧРИ Джохар Дудаев заявил, что информационная кампания о преследовании нечеченского населения была развернута российским руководством для оправдания войны в Чечне в целях пропаганды. Джохар Дудаев в интервью агентству «Интерфакс» заявил, что эти слухи являются «безосновательными и кощунственными», так как «с 1991 года в республике действует распоряжение об особом контроле за преступлениями, совершенными против представителей русскоязычного населения».

В 2006 году на вопрос радиослушателя «Эхо Москвы» о том, готовы ли чеченские власти признать геноцид русского населения в период 1992-93 годов, Зияд Сабсаби, заместитель председателя правительства Чеченской республики, полномочный представитель Чеченской республики при президенте России, член СФ, ответил следующее:
Умалчивать мы не будем и не собираемся. Но хочу отметить, что никакого геноцида по отношению к какому-то народу конкретному, в Чечне жили и евреи, и армяне, и русские, и украинцы и так далее. И в то время пострадали от беспредела преступных групп и незаконных вооружённых формирований, я вас уверяю, чеченцы пострадали не меньше, чем русские.

Бывавшая в Чечне Лидия Сычёва отмечала в 2000 году, что настоящие «причины изощренных садистских зверств ичкерийских бандитов и насильников» только предстоит узнать.

Примеры 
18 февраля 1992 года датируется обращение бывшей жительницы Грозного, которая сообщает о различных действиях, направленных против русских жителей:
Выгнали среди учебного года, оставив без отпуска, без талонов и компенсаций. Затем начали травить детей. В школу, где учится большинство русских детей, бросили бутылки со ртутью. Девочки боялись выходить на улицу, так как молодчики коренной национальности все время преследовали их с целью выкрасть.

Невыносимая обстановка в транспорте, магазинах за хлебом. Без оскорблений и провокаций невозможно даже купить буханку хлеба. Перед выборами дудаевская банда молодчиков пыталась ворваться к нам в квартиру ночью. При этом просовывали кинжалы, кричали.

После вооружённого захвата власти Дудаевым произошло резкое изменение отношения со стороны местных структур к военным. Так вооружёнными людьми были захвачены и разгромлены полк внутренних войск, авиационный учебный полк, полк РТВ ПВО. Нападения совершались в том числе личным составом роты «Чеборз» под командованием Шамиля Басаева. Была расхищена часть оружия, автомобильной техники, а также средства связи, автозапчасти, вещевое и другое имущество. Практически сразу начался выезд русскоязычного населения с территории республики. Это не осталось незамеченным даже в Москве: так, Президент России Б. Н. Ельцин в своём обращении 19 октября 1991 г. написал:
на протяжении последних недель мирная земля Чечено-Ингушетии превратилась в арену массовых беспорядков и вооружённых столкновений, сопровождающихся захватом государственных учреждений, погромами, бесчинствами и гибелью людей… Все предпринятые в рамках политических переговоров меры не привели к восстановлению спокойствия и гражданского согласия. Напротив, обстановка становится всё более непредсказуемой и чреватой самыми серьёзными последствиями для настоящего и будущего республики.

Этнолог С. В. Чешко замечает, что «национализм связан, как правило, с конкуренцией в сферах занятости, распределения материальных благ, политических прав и статусов, использования ресурсов». В обстановке хаоса, под видом наведения порядка, устанавливался криминальный контроль над коммерческими структурами, промышленными предприятиями и т. д. Помощь оказывало также правительство Германии, в частности, оно обучало сапёров для войск республики.

Исторический обзор развития событий в Чечне опубликовала «Российская газета» в 2000 году, в этой статье также обращалось внимание на факты геноцида русскоязычного населения:
 В городах разразилась почти всеобщая безработица, мужчины ходили с автоматами, закон исчез, бесчинствовали местные вооружённые отряды, свирепствовали их междоусобицы, воцарились страх, грабежи, убийства, похищение в рабство и работорговля в открытую, прямо на улицах Грозного, отрезание голов, питье стаканами крови, публичные казни. Ещё с 1990 г. целые аулы ходили грабить проходящие поезда, теперь движение по железной дороге вообще прекратилось. Нарастали разбойные набеги на Ставрополье, похищение его жителей в рабство и в заложники, захваты автобусов с пассажирами и вертолётов, а завершилось военным вторжением в Дагестан и террористическими взрывами в российских городах. Около 30 тысяч русского населения Чечни было вырезано, более 200 тысяч, бросив квартиры и имущество, бежали.

Иван Рыбкин, секретарь Совета Безопасности РФ в 1996—1998 годах, вспоминал следующее о предвоенном Грозном:
А в Чечне творился произвол. Грозный, город по преимуществу русский, переживал тяжелейшие времена. Русские, татары, армяне, евреи совершали исход во многом под жестким нажимом этого произвола. Теряли все, квартиры, состояние, имущество, машины. Из этого самого крупного города Северного Кавказа ушло, о сотнях тысячах надо говорить. По крайней мере, в адрес Бориса Николаевича Ельцина, меня, как председателя ГД поступило письмо, подписанное 40 тысячами человек, где конкретно перечислялось то, что творится в Чеченской республике. Читать это было тяжело. Мои помощники сами выходцы оттуда, с Терека, Николай Савченко, Леонид Майоров, станица Курская, станица Георгиевская. Привезли это письмо, по сути со слезами на глазах. Письмо это было частично только опубликовано в «Российской газете» тогда.

По утверждению общества «Мемориал», многие сообщения СМИ о «зверствах чеченских боевиков» оказались на поверку «ложью» в том числе и потому, что прокуратура и МВД РФ подтверждали лишь небольшое число таких упоминаний, однако до первого чеченского конфликта Федеральная служба контрразведки Российской Федерации вообще не рассматривала заявления о похищениях и использовании граждан на принудительных работах в Чечне, не проводила там операций или расследований, мотивируя это тем, что подобные вопросы не входили в компетенцию их ведомства, в свою очередь сотрудники МВД РФ утверждали, что между российским и чеченским ОВД в тот период не существовало договора, разграничивающего функции сторон, и преступления, совершаемые на чеченской территории, должны были расследовать правоохранительные органы Чечни, подобные аргументы приводила и Генпрокуратура РФ. Есть мнение, что разбои и убийства часто происходили на территории, неподконтрольной ни одной из властей. По мнению судьи по делу Рамзеса Гойчаева, главным мотивом совершения убийств была не национальная неприязнь, а провоцирующая бандитов беззащитность русского населения, так, по сообщению бывшего мэра города Коврова Ирины Табацковой, были случаи, в том числе и во время чеченского конфликта, когда русских безнаказанно расстреливали и выбрасывали из окон с целью завладения квартирами.

20 мая 1999 года 12-летняя Алла Гейфман была похищена у своего дома в Саратове двумя чеченскими злоумышленниками, переодетыми в милицейскую форму, и затем на грузовике вывезена в Чечню, где девочку пытали, держали в плену, требовали выкуп.

Письмо православного священника 
Из письма настоятеля прихода православного храма Святого Архистратига Божьего Михаила отца Захария (г. Грозный) Патриарху Алексию II:

Невозможно человеческими словами описать ту страшную жизнь, которой мы здесь живем. Это жизнь в аду, среди наглого зла и полного беззакония: чеченцы не хотят мирно трудиться с людьми других национальностей, предпочитают жить разбоем, воровством, похищением людей. Многие из них вооружены, растаскивают и грабят всё, что возможно, в быту и на производстве. Работорговля в Чечне стала нормальным явлением, на всём делают бизнес. А нам, православным, уготована участь рабов.

Обращение бывших беженцев к Президенту России 
Много лет после правления Дудаева группа русских беженцев из Грозного потребовали от президента России уравнять их в правах с чеченцами. Также они выдвинули требования признать факт массовых этнических чисток в Чечне в период с 1991 по 1994 гг. Инициативная группа обвиняет Кремль в попытках сокрытия геноцида нечеченского населения и требует выплатить им такие же компенсации, как и возвратившимся в Чечню (по некоторым источникам, Кадыров добился выплаты большей суммы компенсации для возвращающихся в Чечню).

Мнение правозащитников и общественных деятелей 
Некоторые российские правозащитники также отмечают безнаказанность преступлений против мирного населения на территориях, не контролируемых федеральными войсками, подчеркивая при этом и вину российских властей, которые, по имеющимся свидетельствам, «как минимум, не желали помогать попыткам правительства Масхадова бороться с бандами похитителей людей». Также известно, что в Резолюции № 1086 PACE осуждалось занятие бойцами чеченских отрядов позиций вблизи гражданских поселений без четкого предупреждения граждан об эвакуации до занятия таких позиций". Подобные и другие преступления членов НВФ отражены в книге ПЦ «Мемориал». Там же приводятся конкретные факты преступлений членов НВФ, однако отмечается наличие гипертрофированного описания в СМИ преступлений членов НВФ.

По сообщению Станислава Говорухина, озвученного на заседании Государственной Думы, ситуация в Чечне была следующей:
В августе и сентябре 1991 года убивали человек по 10 в день, потом по одному, по два, но зато ежедневно на протяжении всех трёх с половиной лет. Грабили, отнимали квартиры, тогда было распространено объявление: не торопитесь покупать квартиры у Вани и Маши, все равно они будут ваши. Почти у всего русскоязычного населения были отняты автомобили. А уж как издевались и унижали — и говорить не приходится. Одно слово применимо к этому — геноцид. И ни один правозащитник не встрепенулся! Не хотелось бы опять говорить здесь об этом, уже много мы говорили. Но вот если бы тогда Сергей Адамович, тот же Сергей Адамович Ковалев закричал во весь голос, на весь мир о том, что в Чечне грубо попираются права человека, может быть, опомнились бы мы раньше и предотвратили трагедию. Мы с Сергеем Адамовичем встречались дважды на комиссии. Последний раз я ему задал вопрос: известно ли вам о нарушении прав человека в течение трёх лет правления Дудаева? Он сказал, что неизвестно. Это, конечно, очень странно. Тем более, что сегодня в шифрограммах я прочел донесение казака Шаркова — казачьего атамана, в котором говорится, что он в 1991 году лично в руки Ковалеву передал документы и видеоматериалы о геноциде в Чечне.

По мнению генерала Валерия Баранова, «резкий отток русскоязычного населения был вызван в первую очередь сменой политического режима и проводимой им (Дудаевым) политикой геноцида в отношении русскоязычных граждан», но некоторые общественные деятели и публицисты отрицают факты геноцида русского населения режимом Дудаева, так, в 2009 году Валерия Новодворская, отвечая на вопрос о геноциде русских в Чечне, обозначила свою позицию следующим образом:

Это все было типичное вранье, замечательная сказка Кремля для того, чтобы скормить Чеченскую войну, что там убивали и изгоняли русских… Я там была! И у Джохара Дудаева правая рука была русская и министр в его правительстве, и первыми в Чечне из мирных жителей погибли именно русские старики в пятиэтажках, те, кто не согласился на предложение чеченцев эвакуироваться в их аулы, они и об этом позаботились, чтобы старики остались живы. Именно на них Россия сбросила бомбы, и они первыми сгорели в своих домах, так что более бессовестной лжи, чем «геноцид русских в Чечне», я не слышала, даже если учесть «Геббельсовскую пропаганду».
В 2012 году Валерия Новодворская утверждала, что в Чечне русских «вообще никто не убивал (ни одного трупа не было), а сами они из Чечни уехали, потому что боялись остаться с чеченцами, не понимали их, потому что они были совками, и не хотели никакой независимости для Чечни», а если и имел место геноцид русских, то только со стороны российской армии.

Осенью 1995 г. правозащитник Игорь Каляпин назвал «мифом» утверждения о том, что в Чечне в массовом порядке нарушались права русскоязычного населения. Он считал при этом, что ввиду социально-экономического расслоения в республике, наложенного на национальную почву, «можно отчасти согласиться с тем, что были притеснения русских, особенно в Грозном, хотя это не носило массового характера». Сам Каляпин не обнаружил в тогдашней Чечне этнически окрашенной ненависти к русским:
Я со своей рязанской физиономией ходил по воюющему Грозному с чеченской стороны, и ко мне никто ни разу не отнесся отрицательно, даже не сказал плохого слова. Причем я был в нормальной гражданской одежде, никаких опознавательных знаков на мне не было. Лишь однажды, когда мы с другом стояли на знаменитой площади Минутка, проходившая мимо чеченка спросила: «Ребята, а вы чего не воюете?». Видимо, странно как-то: стоят двое здоровых мужиков, и — без оружия.

То есть для них это не национальная война — население обороняется от агрессора. Они вообще к этим событиям относились как к стихийному бедствию, а не как к войне с русскими: бешеное правительство России, горстка преступников, двинуло эту армаду, которая начала сметать с лица земли города и села.

А Грозный действительно уничтожали тяжелыми орудиями: выбивали два-три километра территории перед войсками, когда все рушилось и напоминало окрестности строительной площадки, — после этого шла бронетехника. Конечно, для чеченцев Россия стала государством-агрессором. У них даже в песне поется: «Не давал им двуглавый покоя, смерть вечно к ним с севера шла». Но тем не менее к русским они до сих пор относятся нормально. […]

Я имел возможность сравнивать. В расположении российских войск я видел, что люди озверели, воюя месяцами на чужой территории. Они говорили: «Я к себе вернусь и всех чеченцев в городе перегашу». Ни от одного чеченца я ничего подобного не слышал. Причем я там чаще всего общался не с командирами. А средний ополченец — это, как правило, рабочий совхоза, какой-нибудь шофер. То есть люди далеко не политики, не дипломаты — говорят что думают.

Реакция политиков и журналистов 
В июле 2000 года президент России Владимир Путин заявил: «В последние годы на территории Чечни мы наблюдали широкомасштабный геноцид в отношении русского народа, в отношении русскоязычного населения. К сожалению, на это никто не реагировал». В 2002 году, выступая на встрече с представителями чеченской общественности, В. В. Путин отметил, что правление А. А. Масхадова привело к геноциду в отношении представителей других народов, проживавших ранее в Чечне. В ноябре 2000 года Анна Политковская на вопрос читателя «Новой Газеты» о том, почему она ни в одной статье не упомянула о геноциде русских в Чечне, ответила следующее:

Уважаемый Кирилл! В 1991—1994 годах я не имела физической возможности исследовать проблему геноцида русского народа в Чечне. Однако геноцид чеченцев нынешнего периода очевиден. И проводится он силами части военных и самих чеченцев. Я много раз сама для себя пыталась объяснять многие факты, которым была свидетелем, как досадный случай или глупость исполнителя, но всякий раз терпела поражение: по отношению к чеченцам в России все-таки действует система по их истреблению. Ничем другим происходящее просто невозможно объяснить. Увы.

Плененная в Чечне бывшая журналистка НТВ Елена Масюк в 2009 году сообщила, что не видела того геноцида русских, о котором так много говорили, однако также бывавший в Чечне, журналист «Российской газеты» Тимофей Борисов указывал на противоположное (правда, ссылаясь не на свой личный опыт, а на общий информационный фон, который существовал вокруг Чечни), в той же газете опубликована статья М. К. Кокорина с утверждением о том, что «список нападений свидетельствует об официальной политике геноцида в отношении русских на территории Чечни». Публицист Леонид Радзиховский в «Российской газете» высказал мнение, что в Чечне не было национального конфликта русских с чеченцами, так как не стоял вопрос о массовом возвращении изгнанных русских в дома, захваченные чеченцами. Журналист «Новой Газеты» Юрий Щекочихин отмечал в номере № 45 от 02 Июля 2001 г противоречие восприятия войны и фактов геноцида русских в Чечне между либеральной журналистикой и представителями правоохранительных органов:

Больше того! Они кричали на меня, как будто я журналист в одном лице, единственный во всей России: «Хватит нас оплевывать! Что, мы самые виноватые?.. Чеченцы — люди, а мы кто? Где же вы были раньше со своими правами человека, когда в Чечне был полный геноцид русского населения? Почему не возмущались, когда русских за бесценок заставляли продавать свои дома?!». Я им говорил о разоренном городе, а они мне: «Почему же вы не напишете, как они повесили вниз головой 11 солдат на здании Совмина?» Я о том, как армейский капитан положил из автомата четырёх мирных жителей, абсолютно непричастных к тому, что из его батальона в живых осталось только шестеро солдат, а они мне о том, сколько чего они нашли в чеченских домах с ограбленных поездов.

Альфред Кох, выступая на лекции в ГУ-ВШЭ, отмечал, что по неизвестной ему причине никто не говорил о том, что ещё до открытой фазы конфликта, фактически русскоязычное население Чечено-Ингушетии было частично вырезано, частично изгнано с территории, на которой они жили сотни лет. Политик В. И. Алкснис, упрекая чеченское руководство в избирательности, говорил буквально следующее:
Напомню, что в период с сентября 1991 года по ноябрь 1994 года, то есть до начала боевых действий, на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР, по данным СМИ, было уничтожено более двадцати тысяч мирных русских людей, включая женщин, стариков и детей. На её территории к началу боевых действий была осуществлена этническая чистка в отношении русского населения, и более двухсот пятидесяти тысяч русских было изгнано.
В связи с неоднократными высказываниями Виктора Алксниса о недостаточном расследовании геноцида русских в Чечне, он был вызван в Следственный комитет РФ для дачи показаний.
Д. Г. Завгаев, отметив, что производилось «отрезание голов ещё летом 1994 года и выставление их на площадях происходили тогда, когда не было там российских войск, не было войны», придерживался мнения, что этническая чистка затрагивала весь многонациональный народ Чечено-Ингушской Республики и проводилась незаконными вооружёнными формированиями в первую очередь под руководством Яндарбиева и Масхадова.

В 2013 году журналист Максим Шевченко заявил: Легенда о геноциде русских [в Чечне], которая так устоялась в интернете, на самом деле не имеет достаточно внятного подтверждения. И русским, и нерусским тогда приходилось одинаково плохо, поверьте. Тогда убивали людей и в Москве тоже. Выкидывали на улицы стариков, пенсионеров. На улицах действовали банды Москвы: Коптевская, Люберецкая, разные другие банды, которые грабили людей, выкидывали из квартир людей, машины не могли проехать от Нижнего до Казани туда… Я считаю, что большая часть убитых русских произошло после начала массированных бомбардировок Грозного. Это просто доказано исторически.

В 2011 году, комментируя «провокационное» решение Грузии признать геноцид адыгов, журналист и государственный советник РФ II класса Сергей Попов сказал: «Тогда в современных реалиях можно смело говорить о геноциде русских в Чечне за период с 1990 до 1994. Тогда из республики бежало свыше 200 тысяч русских. Подчеркиваю — до начала военных действий». Ахмед Закаев, говоря о Чечне начала и середины 90-х, категорически отрицал какой-либо геноцид русских на её территории. "Геноциду русских в Чечне посвящена, в частности, наша «Белая книга» — напоминал Степашин, в 2018 году. При этом годом ранее Степашин утверждал, что в дудаевском Грозном 1994—1995 гг. по-прежнему проживало «почти 350 тысяч русских людей», тогда как чеченцы составляли только около 10-15 % населения. Поэтому новогодний штурм города, по мнению Степашина, стал «грубейшей ошибкой» Кремля.

Корреспондентка агентства Франс-Пресс Изабель Астигаррага, освещавшая Первую чеченскую войну, вспоминала, как русская пенсионерка Нина несколько раз кричала журналистам: «Скажите ему, Борису Ельцину, что он стреляет по своим!» По словам французской репортерши, Нина, «как все колонисты в колонизированных странах», не понимала исторические обиды чеченцев, тем более что со времен античеченских митингов в Грозном, в которых Нина принимала участие, межнациональные отношения в республике постепенно наладились. Ностальгируя, как и её ровесники в Москве, по советской поре, пожилая грозненка готовилась встретить российские войска «с распростёртыми объятиями», но не ожидала, что те будут бомбить город. «Одним из излюбленных методов» российской авиации, согласно Астигарраге, были повторные бомбардировки одной и той же цели для достижения максимального поражающего эффекта: Наносят удар по зданию, ждут, пока соберутся спасатели и соседи, чтобы расчистить завалы и помочь раненым, и возвращаются для бомбардировки того же самого места, чтобы поразить максимальное количество людей. Настоящая тактика террора, рассчитанная на то, чтобы прогнать из города всех мирных жителей перед тем, как начать штурм. Нина живёт в ужасе, постоянно вглядываясь в небо в ожидании самолётов. Она проводит все больше времени в подвале.Нина — русская — пытается понять. Понять, почему русские бросают на неё бомбы, почему они бомбардируют город, в котором проживает больше русских, чем чеченцев. […] Конечно, Чечня — это часть России, у Нины нет насчет этого никаких сомнений. Но тогда почему русские самолёты ведут ожесточённый огонь по мирным русским в своей стране?

В феврале 1996 года независимый журналист Андрей Миронов, рассказывая о первых месяцах войны, также утверждал, что самолёты «всегда» делали два захода по цели и что действия авиации и артиллерии носили «сугубо террористический» характер. При этом он не заметил плохого обращения боевиков с русскими:
Ни разу не было случая, чтобы кто-то ко мне враждебно отнёсся. А я прожил там месяца три. Раза три за всю войну меня спросили: «Ты не агент ФСК?». Я сказал: «Нет!» — «Ну, тогда пошли пить чай». Вот такое отношение. Другого я не встречал. […]На моих глазах часто ополченцы отдавали свои лепёшки, с которыми они шли на позиции. А ведь иногда сутки и двое они находятся на позиции, имея в качестве сухого пайка эту лепёшку. И они их отдавали старикам, которые жили в подвале. Никто никогда не интересовался национальностью. Большинство там были нечеченцы — русские […].Чеченцы активно помогали всем. Раненых — а это часто были как раз русские — чеченцы на своих машинах отвозили в больницу. Никто никогда не делал разницы, не было никакой дискриминации.

Реакция депутатов и сенаторов 
Противоречивое мнение о геноциде не-чеченцев в Чечне сложилось у Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, например, депутат второго созыва Константин Боровой был категорически несогласен с утверждениями о геноциде русских в Чечне в начале 90-х («Не было никакого геноцида. […] Не было, не придумывайте»), тогда как депутат Государственной думы РФ первого созыва, бывший начальник отдела министерства по делам федерации и национальностей РФ, Михаил Бурлаков настаивал на противоположном, так на заседании Государственной Думы 07 декабря 1994 г., в дискуссии о ситуации в Чечне, депутат Михаил Бурлаков утверждал, что «необходим законопроект, который бы защитил права русских, бежавших от разгула национализма». На том же заседании депутат Николай Лысенко отмечал, что «почему-то ни у кого из нас не возникает вопрос: а каково вообще-то положение русских в Чечне? Согласно тем материалам, которыми я располагаю, русские в Чечне (по крайней мере в пригороде, в сельских районах Чечни) давно уже превращены просто в сельскохозяйственных рабов». Далее он, уточнив «русские рабами служат на плантациях в Чечне», выдвинул предложение о создании думской комиссии по вопросу о положении русских в Чеченской Республике, которое не было принято по итогам переголосования.

Не отставали от депутатов и члены Совета Федерации, к примеру, сенатор Евгений Тарло, сравнивая ситуацию в Чечне и Донбассе, вспоминал, что «в Чечне были проведены этнические чистки (убиты или изгнаны все русские и русскоговорящие)».

Реакция писателей-очевидцев 
Среди большого количества литературных деятелей, пишущих о геноциде русских в Чечне, есть несколько писателей-очевидцев, однако и их мнения сильно разнятся.

Писательница Полина Жеребцова, комментируя утверждения о том, что российские войска были введены в Чечню из-за того, что там шёл геноцид русского населения, заявила следующее:

В 1994 году мне было девять лет. Я мало разбиралась в политике и мало что осознавала во взрослых отношениях. Могу лишь свидетельствовать, что в городе Грозном, в нашем районе, где проживала моя семья, отношения между всеми народами были мирными и дружественными. Люди хорошо общались, помогали друг другу: стычек на национальной почве не припомню.  После первой войны некоторые дети в школе начали повторять слова агрессивных взрослых, стали вести себя жестоко, могли оскорбить и ударить. Помню, как десятиклассник со словами «русская сука!» подло ударил меня в спину, а я, шестиклассница, от его удара рухнула навзничь прямо в коридоре школы. Задиры из нашего класса довольно захохотали, более робкие опустили глаза, а учительница, приехавшая в Грозный откуда-то из горного села, отвернулась. Оскорбления и избиения детей-нечеченцев, а также детей, чьи матери были русскими, стали в середине 1990-х нормой. «Русская свинья», «сука», «тварь» и т. д. звучало как «здрасте!». Совсем не владея искусством боя, будучи невероятно добрым ребёнком, я не умела защищаться. Однако человек всегда должен выходить из ситуации наилучшим образом, получать опыт и укреплять дух. Спасибо чеченской школе! Примерно через год, уже в начале 1997 г., ежедневно терпя издевательства, во времена Ичкерии оставшись на всю школу одна с русской фамилией, я научилась так драться шваброй и железным стулом, что могла противостоять пятерым: при нападении они получали крепкую сдачу и, потирая ушибленные места, шептали «бешеная» и «сволочь». Уважение ко мне выросло: чеченцы презирают трусов и слабаков, уважают смелых. Из дома без ножа я не выходила. И надо сказать, что у меня были школьные друзья: девочки-чеченки, которые, восхитившись моими отчаянными попытками выжить, при случае тоже храбро сражались с хулиганами. И был учитель Султан Магомедович, который ругал местных архаровцев и меня защищал..

В своих мемуарах 2005 г. телевизионщик Игорь Беляев, снявший о Чечне 14 фильмов, в том числе один в виде интервью с Дудаевым в 1991 году, вспоминал:

Все центральные газеты изображали Дудаева монстром, а Грозный рисовался лагерем разбойников, где русский не смел появиться на улице — его тут же рвали на куски. Надо заметить, что это было за четыре года до начала войны, когда Грозный был ещё вполне мирным городом, а Джохар Дудаев ещё не снял погоны советского генерала.
Весь «шухер» устраивала пресса. По заказу или по собственной глупости, сказать мне трудно.

Противоположного мнения придерживался известный публицист, грозненец Юрий Кондратьев. О вопиющих фактах он писал в своих книгах — например, в рассказе-лауреате литконкурса «Тенета-2002» (категория «Мемуары») говорилось о событиях в Грозном 1991 года следующее:

 Хрущевка моих родителей стояла в центре, на ул. Партизанской, напротив художественного фонда республики. Со своего четвёртого этажа они собственными глазами наблюдали картину, которая со временем стала обычной в разных местах города. Возле здания фонда проходили несколько русских парней. Мимо них проехала Волга, потом остановилась. Из неё выскочили несколько вооруженных чеченов и буквально в упор изрешетили ребят из автоматов. Потом не спеша сели в машину и так же не спеша уехали. Ни о каких мафиозных разборках речи быть не могло, у нас такого никогда не водилось. После того что мои родители увидели, до них наконец дошло что такое «независимая Ичкерия». Они оба прошли войну, воевали, но эта картина потрясла их своей бессмысленной жестокостью.

Оценки числа жертв 
В июле 1999 года министерство по делам национальностей России сообщило, что в Чечне с 1991 по 1999 годы было убито более 21 тыс. русских (не считая погибших в ходе военных действий), захвачено более 100 тыс. квартир и домов, принадлежащих представителям нечеченских этносов, более 46 тыс. человек были фактически превращены в рабов. В марте 1994 года дудаевская администрация отрицала, что в Чечне русских используют как рабов, называя сообщения об этом «грязью, дезинформацией и провокацией», направленной на формирование «определённого фона для военного вторжения в Чечню» и создания «идеологической базы для нового геноцида против чеченского народа». Кроме того, Ичкерия заявляла о своей готовности «в любое время» принять международных инспекторов для проверки наличия в республике рабов. Пророссийские власти Чечни 2010-х годов также опровергают цифры Миннаца, приводимые отдельными политиками и блогерами из Москвы в своих критических материалах о республике: «100 тыс. отнятых квартир и домов — не более чем миф. Такой же, как 46 тыс. „русских рабов“. Достаточно сказать, что во время первой и второй чеченских военных кампаний российские СМИ старательно искали этих самых „рабов“, но нашли только двух-трёх опустившихся бомжей, которых на любом московском вокзале можно собрать во много раз больше». В 2015 году председатель парламента Чеченской Республики Д. Б. Абдурахманов и историк Я. З. Ахмадов писали, что утверждения о 21 тыс. убитых русских в Чечне — результат «плановой информационно-государственной задачи „перевода стрелок“ с больной головы на здоровую»: «[…] данные показатели бессмысленно обсуждать, когда неясно: убиты указанные русские „чеченцами“, для Чечни уж слишком велики масштабы, или они убиты в ходе массированных бомбардировок, артобстрелов и „зачистки“ города озверевшей солдатнёй». По словам Абдурахманова и Ахмадова, они и сами «рады бы» обвинить ичкерийцев в убийстве двух десятков тысяч человек, «да никак не получается — это же вам не кино и не телепередача; для реализации таких масштабов расстрелов нужна какая-никакая „индустрия“ или, на худой конец, 100-тыс. группировка войск, а не пара тысяч боевиков».

Независимая газета оценивала число убитых в «сотни».

В 2002 году президент России Владимир Путин заявил, что в «результате этнических чисток в Чечне погибло до 30 тыс. человек, а возможно, и больше». Кроме того, по словам Путина, в период с 1992 по 2002 гг. республику пришлось покинуть «около 220 тыс. русских и 650 тыс. чеченцев».

По опубликованным Госсоветом Чечни данным, с 1991 по 2005 год в Чечне погибли 150—160 тыс. человек, из которых примерно 30-40 тыс. были чеченцами. Остальные — русские, дагестанцы и представители других национальностей, населяющих Чечню. Впоследствии глава Госсовета Чечни Таус Джабраилов отметил, что в число погибших им были включены все без вести пропавшие в Чечне, и что названные им цифры не могут считаться официальными, так как их нельзя подтвердить документально.

По данным переписей населения, в Чечено-Ингушской АССР в 1989 году проживало 269 130 русских (24,8 % населения), в 2010 в Чеченской республике проживает 24 382 русских (1,9 %).

Привлечение к ответственности виновных лиц 
Текст заявления и. о. Президента Российской Федерации В.В.Путина в связи с нарушением прав человека в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе РФ содержал гарантии скорого расследования дел, касающихся, в частности, «фактов геноцида» в Чечне, вина за это и другие преступления возлагалась, в первую очередь, на «режим Д. Дудаева — А. Масхадова».

Несмотря на это, в России не был проведен ни один громкий процесс над руководителями Чечни, также плохо или вообще не расследовались вменяемые им преступления. Большинство из них были уничтожены в результате проводимых спецопераций контртеррористического характера. Однако ряд высокопоставленных юристов высказывались относительно геноцида нечеченского населения Чечни, например, начальник Управления по надзору за исполнением законов на территории Чеченской Республики Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации на Северном Кавказе, исполняющий обязанности прокурора Чеченской Республики государственный советник юстиции 3 класса Игорь Иванович Киселев в эксклюзивном интервью «Российской газете» сказал следующее, отвечая на вопрос о законности и правопорядке в Чеченской Республике Ичкерия:
Все законодательство самопровозглашенной Ичкерии, как и политика её лидеров, производят впечатление «эффекта редиски». Снаружи для внешнего применения — конституция чуть ли не европейского образца, где провозглашены основные права и свободы человека и гражданина, декларированы нормы международного права, закреплены красивые постулаты о стремлении к всеобщему и справедливому миру, основанному на общечеловеческих ценностях, а внутри — террористический анклав, где процветают разбой, насилие, работорговля и подневольный труд, производство наркотиков и фальшивой валюты, геноцид граждан не чеченской национальности.

Сегодня кто-то сетует на поток беженцев из Чечни в связи с боевыми действиями, а как быть с массовым бегством из республики русских, ногайцев, даргинцев, аварцев и других дагестанских народов? За истекшие годы из Чечни, спасая свои жизни и имущество, ушли сотни тысяч российских граждан — более половины населения республики.

1 февраля 1995 года Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила уголовное дело по ст. ст. 64 п. «а», 70-1, 133-1 ч. 1, 74 ч. 3 УК РСФСР против Д. Дудаева, который, в частности, обвинялся в разжигании межнациональной розни:

На территории Чеченской Республики в результате проводимой Дудаевым Д. М. и его окружением политики происходит разжигание социальной, национальной, религиозной вражды и розни, что повлекло откровенную дискриминацию русскоязычного населения, подвергнувшегося оскорблениям, угрозам расправы, прямому насилию, унижению достоинства, противоправному изъятию личного имущества и в силу этого вынужденного покидать территорию республики. То есть Дудаевым совершено преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 74 УК РСФСР.

До суда над Дудаевым дело не дошло. 21 апреля 1996 года российские спецслужбы в районе села Гехи-Чу в 30 км от Грозного ликвидировали его в результате проведённой спецоперации.

Также в конце 1999 Генеральная прокуратура России потребовала от Аслана Масхадова «незамедлительно явиться для дачи показаний по делам о геноциде русского населения» в Чеченской республике после обнаружения массовых захоронений на территории республики. Публично освещённого юридического продолжения это дело не получило, а для дачи показаний Масхадов не явился. 8 марта 2005 года он был убит в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт (Грозненский сельский район), расследование вменяемых ему преступлений проведено не было.

Назначенный В. Путиным президентом Чечни, а ранее публично призывавший к массовым убийствам русских бывший муфтий Чечни Ахмад Кадыров не понёс ответственности за свои призывы к джихаду против русских во время войны. После покушения на А. Кадырова, 10 мая 2004 Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Ахмата Кадырова, в котором предписано присвоить его имя одной из площадей в Грозном и школе в Центорое, в которой он обучался. Президент также рекомендовал властям Москвы рассмотреть вопрос об увековечении имени Кадырова, после чего через 3,5 месяца одна из улиц Москвы была переименована, несмотря на протесты москвичей.

Обращение представителей общественности (во главе с бывшим грозненцем Юрием Кондратьевым) и организаций вынужденных переселенцев из Чечни к руководству Российской Федерации, включавшее положение о необходимости юридического признания факта геноцида, было оставлено российскими властями без какого бы то ни было ответа.

Суд по делу Рамзеса Гойчаева 
В 2001 году состоялся суд по делу чеченца Рамзеса Гойчаева, обвинявшегося в геноциде (статья 357 УК РФ) русских, проживавших в Чечне в 1997—1999 годах. По данным следствия, только в станице Червлённая Шелковского района Чечни бандой Гойчаева были убиты и ограблены 10 человек. Все убитые — русские по национальности. Несмотря на то, что на этом процессе впервые в практике российского правосудия была использована, кроме прочих, статья 357 УК о геноциде (в отношении русского населения Чечни), суд не признал в действиях Гойчаева этого вида преступления, так как совершенные Гойчаевым и его сообщниками преступления носили локальный характер, а геноцид входит в главу о преступлениях против мира и безопасности человечества, но приговорил его к смертной казни за несколько убийств. Смертная казнь была заменена пожизненным лишением свободы.

См. также 
 Массовое убийство в Новых Алдах
 Права человека в Чечне в ходе Второй чеченской войны
 Русские в Чечне
 Зачистка в станице Бороздиновской
 Дискриминация русских на постсоветском пространстве

Примечания

Литература 
 Романов, П. В.   — Москва, 2000 г. РИА «Новости», «Росинформцентр». — в 2-х частях. ISBN 5-900328-44-9
 . Сурков А. П. — Саратов: Изд-во Поволж. акад. гос. службы, 1998 г.
 
 Дмитрий Соколов-Митрич. «Нетаджикские девочки. Нечеченские мальчики». Издательство: Яуза-Пресс, 2007 г. Твёрдый переплет, 320 стр. ISBN 978-5-903339-45-7
 Пол Хлебников. «Разговор с варваром». 288 стр. 2005 г. Издательство: Детектив-Пресс. ISBN 5-89935-057-1
  С предисловием Игоря Шафаревича «Голос из кромешной тьмы». Москва, журнал «Наш современник», № 11 за 1996 год
  Гричанова Н. Г., 2011 г.
  (2010) — роман Константина Семёнова (первоначальное название — «Грозненский роман»)
  (2011) — роман Константина Семёнова

Ссылки 
 , 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Корреспонденты газеты «Комсомольская правда» посмотрели, как живёт «национальное меньшинство» в неспокойных южных республиках.
 
  
  
  Статья
 
 
 
  
 
 
 
  Масштаб этнических чисток, происходивших в Чечне в 90-х годах XX века, нам ещё только предстоит осознать
 
 
 . Владимир Зыков
  
  Абакумов А. В.
 
 
 / Г. Ткачев. 1911 год
  Сайт правозащитного движения «Мемориал»

Нарушения прав человека
Права человека в Чечне
Чеченский конфликт
Дискриминация русских
Этнические чистки
Русские в Чечне
Межэтнические конфликты в СССР